Zacharjáš může být:

 Zachariáš (jméno) – křestní jméno
 Zacharjáš (biblická jména) – soupis biblických jmenJméno má význam „Hospodin pamatoval“. Jméno Zacharjáš (též Zachariáš či Zekarjáš) má asi 28 biblických postav. Z nich nejvýznamnější jsou:
 Zacharjáš (král) – král Izraelského království (8. stol. př. n. l.)
 Zacharjáš (prorok) – jeden z tzv. malých proroků (6. stol. př. n. l.)
 Kniha Zacharjáš
 Zachariáš (kněz) – kněz (přelom letopočtu) – otec Jana Křtitele

jméno
 Zachariáš (papež) – papež v letech 741 až 752
 Zach Gilford – americký herec
 Zecharia Sitchin – americko-izraelský spisovatel
 Zachariáš Frankl – rabín narozený v Praze

příjmení
 Andrzej Zachariasz – polský filozof, šéfredaktor Časopisu filozofů slovanských zemí
 Anton Zachariáš (1939–2000) – slovenský esperantista
 Ivan Zachariáš (* 1971) – český režisér
 Jiří Zachariáš (* 1943) – český skaut, spisovatel, signatář Charty 77
 Lucia Zachariášová (* 1982) – česká politička
 Milan Zachariáš (* 1983) – český fotbalista
 Ravi Zacharias (1946–2020) – kanadsko-americký řečník a apologet

Reference

Externí odkazy